Культурозна́к — слово, яке є мовним знаком національної культури, знак-символ, конденсат певних культурологічних відомостей про національну культуру, духовність, ментальність народу, мова якого вивчається. В українській культурі, наприклад, це такі слова як тризуб, хата, щедрівка та ін.

До усвідомлення того, що культурна пам’ять має власні одиниці осмислення людських життєвих цінностей крізь призму однієї мови сучасні дослідники-лінгводидакти підійшли порівняно недавно. Думка про те, що така одиниця культурного знання необхідна для адекватного користування мовою, що вивчається, потребує певної назви, — предмет зацікавлень багатьох дослідників. Йшлося про «лінгвокраїнознавчі вартісні одиниці мови» (Є.Верещагін, В.Костомаров), про "культурологічні одиниці мови " (Л.Шейман), про «мовно-естетичн знаки» (С.Єрмоленко), про «лінгвокультуреми» (В.Воробйов), про «логоепістеми» (В.Костомаров, Н.Бурвікова), про «культурознак» (Г.Онкович).

Певний культурознак — слово, фразеологізм, персоналія топонім, які можна використовувати у навчальному процесі з метою розширення культурної пам'яті тих, хто навчається, стимулює мовлення. У руслі лінгводидактики й лінгвокраїнознавства кожне з названих мовних явищ стає словом-темою, в якому сконденсовані певні культурологічні знання. Під час вивчення мови такі явища актуалізуються, й у такий спосіб ширяться межі культурної пам"яті, стимулюється мовлення того, хто опановує нову мову.

Література

Онкович Г. В. ХАТА: слово-тема і культурознак. Мовні стилі: навчальний посібник. — К.: ІВО АПН України, 2010. — 71 с.
Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд: монографія. — К.: НДІУ, 2007.
Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: Рус. язык, 199 с.
Онкович Г.В. Персоналії як знаки національної культури // Язык и культура : доклады Третьей междунар. конф. / сост. С. Б. Бураго ; Укр. ин-т междунар. отношений Киев. ун-та им. Тараса Шевченко, каф. укр. и рус. яз., Фонд гуманит. развития. -  Киев : [б. в.], 1994. – С. 103–112. – (Б-ка журн. «Collegium»).
Онкович А. В. Слово-тема как образно-эмоциональный знак культуры в формировании «культурной памяти» учащихся / А. В. Онкович // Международная конфренция по русскому языку : тезисы конф. / Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и лит. ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : [МГУ], 1994. – С. 130–131. 
Онкович А. В. Слово-тема как свернутый национально-культурный текст в серии книг для иностранцев / А. В. Онкович // Национально-культурный компонент в тексте и языке: тез. докл. Междунар. науч. конф. — Минск: Універсітацкае, 1994. — Ч. 2. — С. 113—115.
Онкович А.В. Термин "культурознак» и его соседи // Русистика современность : материалы X Междунар. науч.-практ. конф., СПб., 26–28 окт. 2007 г. / МАПРЯЛ, Рос. об-во препод. рус. яз. и л-ры, Рос. гос. пед. ун-т имени А. И. Герцена, Одес. нац. ун-т имени И. И. Мечникова. – СПб. : Издат. дом «МИРС», 2007 [на титуле – 2008]. – Т. 1: Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. – С. 43–49.

Семіотика культури
Мовознавство